Ирреденти́зм (от  «неискуплённый; неосвобождённый») — политика государства, партии или политического движения по объединению народа, нации, этноса в рамках единого государства. 

Ирредентизм выражается в этническом объединении, при котором поднимается вопрос о воссоединении территорий, на которой проживает , с титульным государством, в котором их этнос составляет большинство. Первоначально ирредентизмом именовалось националистическое движение в Италии в конце XIX — начале XX века, направленное на присоединение к Италии приграничных территорий Австро-Венгрии с итальянским населением — Триеста, Трентино и других. Американский исследователь Дж. Брейли считает ирредентизм частной формой национализма. Слово «Ирредентизм» используется, некоторыми авторами, для характеристики схожих национальных движений также в других государствах и странах.

Примеры 
Ирредентистские идеи часто появлялись у разных народов и народностей. Вот некоторые из них:

 Большая Италия
 Великая Албания
 Великая Армения
 Великая Болгария
 Великая Венгрия
 Великая идея
 Великий Израиль
 Великий Иран
 Великие Нидерланды
 Великая Македония
 Великое Марокко
 Великая Сирия
 Великая Сербия
 Великая Украина
 Великий Хорасан
 Великий Йемен
 Великая Финляндия
 Великая Румыния
 Великая Хорватия
 Германский ирредентизм (Пангерманизм)
 Естественные границы Франции
 Объединённая Бенгалия
 Объединённая Ирландия (Ирредентизм в Ирландии)
 Объединённая Словения
 Каталонские земли
 Русский ирредентизм
 Югославский ирредентизм

История 
В 1878 году Менотти Гарибальди основал союз Ирредента (, «неискуплённая»), выступавший за присоединение к Итальянскому королевству пограничных территорий Австро-Венгрии с итальянским населением — Триеста, Трентино и других — и положивший начало итальянскому ирредентистскому движению.

В настоящее время термином ирредента обозначают  часть этноса, составляющую меньшинство населения в пределах данного государства, но компактно проживающую в непосредственной близости к государству, в котором близкий или идентичный ей народ составляет большинство. Географическая близость и компактность проживания отличают ирреденту от диаспоры. Но, как и диаспоры, ирреденты пытаются создавать сеть социальных институтов для поддержания и развития как своей собственной общности, так и её связей с соседними большинством и/или другими ирредентами. При этом ирреденты обычно болезненно воспринимают любые посягательства правительства большинства на свои права, так как считают себя автохтонными жителями территории, которую они занимают. Если случаи дискриминации принимают систематический характер, в среде ирредент возникает течение за воссоединение с территорией этнического большинства — ирредентизм (понятие историческая родина по отношению к последней здесь не всегда применимо из-за перекройки границ, оккупаций, депортаций, ассимиляций и так далее).

Процесс 
Ирредентизм может быть инициирован как политически активными членами самих ирредент, так и экспансионистски или реваншистски настроенными представителями титульной нации в государстве большинства. Методы борьбы за воссоединение могут носить различный характер и не всегда оканчиваются успешно. В случае поражения часть ирреденты может выбрать путь репатриации. Далеко не все ирреденты склонны поддерживать идею воссоединения земли, на которой они проживают, с землёй их титульного государства по экономическим или другим причинам.

Примечания

Литература 
 на русском языке
 Ирредентизм // Большой энциклопедический словарь.
  // Советская историческая энциклопедия. / Под ред. Е. М. Жукова. — М.: Советская энциклопедия, 1973—1982.
  История современной Италии. М., 1975—1979. Т. 6-7.
 
 на других языках
 Sandonà A. L’irredentismo nelle lotte politiche e nelle contese diplomatiche italo-austriache. Bologna, 1932—1938. Vol. 1-3;

Идеологии
Политические теории